Полянице может означать:
 Полянице — археологический памятник в общине Подуево Сербии.
 Полянице — село в общине Вареш Федерации Боснии и Герцеговины.
 Полянице — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Полянице — село в общине Лиг Сербии.
 Полянице — село в общине Травник Федерации Боснии и Герцеговины.